Свято-Покровский храм — православный храм в посёлке Одинковка, входящем в черту Днепра, Украина.
 Свято-Покровский храм — православный храм в городе Кричеве, построенный в 1946 году.
 Свято-Покровский храм — православный храм, построенный в деревне Чижевичи Солигорского района Минской области Белоруссии.
 Свято-Покровский храм — православный храм в посёлке городского типа Новосветловка Краснодонского района Луганской области.
 Свято-Покровский храм — православный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, построенный в деревне Почапово Белоруссии.
 Красносулинский Свято-Покровский храм — единственный из 3-х православных храмов сохранившийся на территории города Красный Сулин.

См. также 
 Покровский монастырь
 Покровский скит
 Покровский собор
 Покровский храм
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы